Die Football League Second Division 1993/94 war die zweite Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 67. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde der FC Reading und daneben stiegen das zweitplatzierte Port Vale sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Plymouth Argyle und Stockport County der FC Burnley in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1994/95 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Birmingham City, Oxford United und Peterborough United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Fulham, Exeter City, Hartlepool United und der FC Barnet. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1994/95 der Viertligameister Shrewsbury Town, die dahinter rangierenden Chester City und Crewe Alexandra sowie der Play-off-Sieger Wycombe Wanderers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1993-94 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1993/94
Fußballsaison 1993/94